Marie Anna Habsburko-Lotrinská (27. října 1835, Vídeň –⁠ 5. února 1840, Vídeň) byla rakouská arcivévodkyně, mladší sestra budoucích císařů Františka Josefa I. Rakouského a Maxmiliána I. Mexického. Říkalo se jí Ännchen.

Biografie 
Malá arcivévodkyně přišla na svět jen několik měsíců před úmrtím svého dědečka císaře Františka I. Rakouského jako jediná dcera arcivévody Františka Karla Rakouského a princezny Žofie Bavorské. Své křestní jméno dostala na počest své tety a kmotry, císařovny Marie Anny. Jako první dcera narozená po třech synech, kteří zajistili následnictví císařského trůnu, Františku Josefovi (budoucí císař), Ferdinandovi Maxmiliánovi a Karlu Ludvíkovi, byla svou matkou zbožňována. Dva dny po narození, 29. října, byla vídeňským knížetem-arcibiskupem pokřtěna na dvorské faře. Její kmotrou byla císařovna Marie Anna.

Robustní dívka trpěla od prvního roku epileptickými záchvaty, které ji stále více oslabovaly a které dvorní lékaři nesprávně a proti radám arcivévodkyně Žofie připisovali prořezávání zoubků.

Princezna nakonec zemřela ve věku 4 let po jednom ze svých těžkých záchvatů. Arcivévodkyni Žofii její smrt těžce zasáhla. Její ostatky jsou pohřbeny vedle ostatků jejích předků ve Ferdinandově hrobce v kryptě kapucínů.

Její matka brzy poté porodila mrtvé dítě a v roce 1842 měla ještě poslední dítě, arcivévodu Ludvíka Viktora.

Reference 

Habsbursko-lotrinští v 19. století
Rakouské princezny
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 27. října
Narození v roce 1835
Narození ve Vídni
Úmrtí 5. února
Úmrtí v roce 1840
Úmrtí ve Vídni
Ženy